SPEC – organizacja pracująca nad ustanawianiem standardów wydajności komputerów.
 SPEC – europejski program wspierania tworzenia miejsc pracy
 SPEC – Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, obecnie Veolia Energia Warszawa